Plusieurs communes françaises possèdent une rue Clodion : 
 
Rue Clodion à Nancy ;
Rue Clodion à Paris.

Clodion Rue